Världsmästerskapet i innebandy för damer 2007 spelades i Fredrikshavn, Danmark mellan 12 och 19 maj 2007. Sverige vann guldmedaljerna efter att ha vunnit finalen mot Finland med 7-3, Schweiz vann bronsmedaljerna efter seger mot Lettland med 7-1 i matchen om tredje pris.

Singapore åkte ur A-VM efter att ha förlorat nerflyttningsmatchen mot USA med 3-2, och ersattes av Polen vid världsmästerskapet 2009.

Gruppspel 

Förklaringar till tabellerna:
 SP = Spelade matcher
 V = Vinster
 O = Oavgjorda 
 F = Förluster
 GM = Gjorda mål
 IM = Insläppta mål
 Pts = Poäng
 MSK = Målskillnad

Om två lag har lika många poäng räknas i första hand inbördes möten.

A-VM

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Slutspel

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

B-VM 2007
Polen vann finalen i B-VM mot Tyskland med 3-1 och spelar i A-VM 2009.

Gruppspelsmatcherna i B-VM spelades mellan den 12 och 16 maj 2007.

Grupp C

Grupp D

Placeringsmatcher

Slutspel

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

Slutställning

Källor
 Innebandy VM 2007, Officiell webbplats
 Grupp A på floorball.org
 Grupp B på floorball.org
 Grupp C på floorball.org
 Grupp D på floorball.org
 Slutställning och placeringsmatcher på floorball.org

Fotnoter

Externa länkar

2007 i Danmark
Innebandysäsongen 2006/2007
Sportevenemang i Danmark
2007
Sport i Frederikshavn
Innebandy i Danmark